Le qualificazioni del singolare dell'Open BLS de Limoges 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ljudmila Samsonova (entrata nel tabellone principale)
  Nicole Gibbs (qualificata)

  Yanina Wickmayer (qualificata)
  Isabella Šinikova (qualificata)

Qualificate 

  Jessika Ponchet
  Nicole Gibbs

  Yanina Wickmayer
  Isabella Šinikova

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open BLS de Limoges 2019